Stalinabad steht für:
 Duschanbe, von 1929 bis 1961 Name der tadschikischen Hauptstadt 
 Oblast Stalinabad, von 1939 bis 1951 eine Region der früheren Tadschikischen Sozialistischen Sowjetrepublik